Wehlack bezeichnet:

 Benno Meyer-Wehlack (1928–2014), deutscher Schriftsteller, Hörspiel- und Drehbuchautor
 Wehlack, Dorf im Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Skierki (Barciany) im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren